Front Białoruski (1939)
 Front Białoruski (1943–1944)
 1 Front Białoruski
 2 Front Białoruski
 3 Front Białoruski